Клунфад (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Роскоммон (провинция Коннахт) у дорог  и .

Демография 
Население — 209 человек (по переписи 2006 года).

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Роскоммон